Efik steht für:

 Efik (Volk), Volk in Nigeria
 Efik (Sprache), dessen Sprache